Montecastello steht für:
 Montecastello (Alessandria)
 Montecastello (Brescia)
 Montecastello (Como)
 Montecastello (Pisa)
 Wallfahrtskirche Madonna di Montecastello am Gardasee